Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2010 проводился с 6 по 13 марта 2010 в городе Каламазу (штат Мичиган).

В чемпионате принимало участие 10 команд.

Победителями чемпионата (в 4-й раз в своей истории) стала команда скипа Пита Фенсона, победившая в финале команду скипа Mike Farbelow. Бронзовые медали завоевала команда скипа Matt Stevens.

Одновременно и там же проходил чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2010.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 Проходят в тай-брейк за распределение мест с 1-го по 4-е при выходе в плей-офф

Тай-брейк 
11 марта, 20:00

Плей-офф

Четвертьфиналы 
12 марта, 12:00

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал 
12 марта, 20:00

Финал 
13 марта, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница чемпионата (в веб-архиве)

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2010

Спорт в США в 2010 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди мужчин
Спортивные соревнования в Мичигане